16599 Shorland – asteroide della fascia principale
 Short Brothers Shorland – autoblindo